Hroby mohou být:

 množné číslo od slova hrob
 Hroby, česká vesnice nedaleko od Tábora
 Hroby (zámek) – zámek v této vesnici
 Hroby (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Tábor
 jedna z chovných linií huculského koně